Ро́тем () — название кустарника Retama подсемейства мотыльковых на иврите. Используется в Израиле в качестве имени собственного (как мужского, так и женского).

Фамилия 
 Ротем, Давид (род. 1949) — израильский политик
 Ротем, Джонатан (род. 1975) — американский музыкант и продюсер

Топоним 
 Ротем (поселение) — израильское поселение в Иорданской рифтовой долине

Аббревиатура 
 Rotem —  Railroading Technology System